Erik Teet kan syfta på:

 Erik Henriksson Teet (1645–1693), svensk häradshövding
 Erik Eriksson Teet (1693–1733), svensk häradshövding